Miejscowości w USA:
 Fox Lake – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Fox Lake – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Richland
 Fox Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Fox Lake – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Fox Lake (ang. Fox Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Fox Lake (ang. Fox Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge